Robert Jackson kan syfta på:

Robert Jackson (engelsk ambassadör), engelsk ambassadör i Stockholm som år 1723 köpte Lillienhoffska palatset som residens
Robert H. Jackson, amerikansk jurist och politiker